Girolami ist der Familienname folgender Personen:

 Enio Girolami (Thomas Moore; 1935–2013), italienischer Schauspieler
 Enzo Girolami (* 1938), italienischer Filmregisseur, siehe Enzo G. Castellari
 Marino Girolami (1914–1994), italienischer Filmregisseur
 Raffaele Cosimo de’ Girolami (1670–1748), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Renzo Girolami (1939–2000), italienischer Regieassistent
 Romolo Girolami, Geburtsname von Romolo Guerrieri (* 1931), italienischer Filmregisseur
 Stefania Girolami (* 1963), italienische Schauspielerin und Regieassistentin